Croat puede referirse a:
 Croat (moneda), utilizada en el Principado de Cataluña.
 Thomas Bernard Croat, botánico estadounidense.